Jordi Mora és el nom dels següents personatges:

 Jordi Mora Figueras (Palafrugell, 1975), enginyer de so, autor i productor musical català.
 Jordi Mora i Grisó (Barcelona, 1953), director d'orquestra català.


Pàgines de desambiguació de biografies